Şirvan – dystrykt w prowincji Siirt w Turcji
 Szyrwan – miasto w Azerbejdżanie
 Szyrwan – dawne państwo
 Szirwan – miasto w Iranie